En botanique, cypsèle, type de fruit sec indéhiscent.

 Dans la Grèce antique, Cypsélos, le premier tyran de Corinthe.